Seznam řek ve Washingtonu obsahuje řeky v americkém státě Washington'''.

Externí odkazy 
 

 
Washington